Deichstraße steht für:

 Deichstraße (Bremen)
 Deichstraße (Bremerhaven)
 Deichstraße (Cuxhaven)
 Deichstraße (Hamburg)
 Deichstraße (Kiel)